Гарден Гроув има више значења:
 Гарден Гроув (Флорида)
 Гарден Гроув (Ајова)
 Гарден Гроув (Калифорнија)